Madame du Barry (1743-1793) devint en 1768 la maîtresse de Louis XV de France. Elle inspira plusieurs œuvres :
 Madame du Barry, film de J. Gordon Edwards sorti en 1917
 Madame du Barry, film d'Ernst Lubitsch sorti en 1919
 Madame du Barry, film de William Dieterle sorti en 1934
 Madame du Barry, film de Christian-Jaque sorti en 1954